Vespa Linnaeus, 1758 – rodzaj owadów z rodziny osowatych (Vespidae)
 Vespa – polska grupa muzyczna
 Vespa – album zespołu Vespa
 Vespa – seria modeli skuterów włoskiej firmy Piaggio
 Vespa 400 – mikrosamochód
 (6062) Vespa – planetoida z pasa głównego asteroid